Irodalom
 A beavatott (Divergent), Veronica Roth disztópikus regénysorozatának, a Beavatott-trilógiának első kötete (2011)
 Beavatott-könyvsorozat, Veronica Roth disztópikus regénysorozata

 Filmművészet
 A beavatott (Divergent), Neil Burger rendezte amerikai akciófilm (2014)
 A beavatott-sorozat: A lázadó (The Divergent Series: Insurgent), Robert Schwentke rendezte amerikai akciófilm (2015)
 A beavatott-sorozat: A hűséges (The Divergent Series: Allegiant), Robert Schwentke rendezte amerikai akciófilm (2016)